Хайндс () — английская фамилия. Известные носители: Хайндс, Андре (род. 1971) — сент-винсентский футболист.
 Хайндс, Брент (род. 1974) — американский гитарист.
 Хайндс, Дэмиан (род. 1969) — британский политик.
 Хайндс, Киаран (род. 1953) — ирландский актёр.
 Хайндс, Самуэль (род. 1943) — гайанский политик.
 Хайндс, Стивен (род. 1966) — английский кёрлингист и тренер.
 Хайндс, Хадли (род. 1946) — барбадосский легкоатлет.
 Хайндс, Эндрю (род. 1984) — барбадосский легкоатлет.

См. также 
 Хайнд